Das Seguros Bolívar Open Bogotá 2014 war ein ITF-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 9. bis 17. August 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
ITF Bogotá